Хольцман (нем. Holtzman; Holtzmann) — фамилия.

Известные носители:

 Хольцман, Адольф (1810—1870) — немецкий германист и индолог.
 Хольцман, Вольф Семёнович (1886—1941) — директор Туберкулезного института Наркомата здравоохранения СССР.
 Хольцман, Джек — американский бизнесмен, музыкальный продюсер.
 Хольцман, Йоханнес (1882—1914) — немецкий политик, журналист, писатель.
 Хольцман, Рэд (1920—1998) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Хольцман, Томас (1927—2013) — немецкий актёр.

См. также 
 Гольцман